Rotellesi – abitanti di Rotella
Rotellesi – abitanti di Rotello